Osoby o tym nazwisku:
 Julio César Britos – urugwajski piłkarz 
 Matías Britos – urugwajski piłkarz
 Marcela Britos – urugwajska lekkoatletka
 Miguel Ángel Britos – urugwajski piłkarz